Naranjo agrio ùede referirse a:

 el nombre común de la planta Citrus × aurantium; o
 el nombre común de la planta Citrus medica.